Computers in Human Behavior, revista especialitzada en l'ús de l'ordinador en els camps de la psicologia i l'educació
 chb també és el codi ISO 639-3 del muisca, llengua parlada pels muisques de Colòmbia